Пири Мамедов (Азерб:Piri Məmmədov; 25 января 1940 — 25 декабря 2008) — заслуженный журналист Азербайджанской Республики  обладатель премии «Золотое перо» в (1991).

Биография 
Пири Мамедов родился в Азербайджанском ССР в районе гёйчай селе Алы 25 января 1940 года, и скончался в 25 декабря 2008 года в Баку

Персоналии по алфавиту
Журналисты Азербайджана